Duthil est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Robert Duthil (1899-1967), athlète français au saut à la perche
Frédéric Duthil, né en 1973, navigateur et skipper français
 (né en 1982), homme d'affaires américain en publicité

Toponyme

Duthil, communauté du District d'amélioration No 9 en Alberta

, village du comté d'Inverness

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme